Baghramyan peut désigner :
 Baghramyan, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 Baghramyan, une communauté rurale du territoire du même nom dans le marz d'Armavir en Arménie ;
 Baghramyan, une communauté rurale du territoire d'Etchmiadzin dans le marz d'Armavir en Arménie.